Chulilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chulilla (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Chulilla (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar